A tragédia O Rei Rodolinos é uma obra do poeta grego J. A. Troilos. Impressa pela primeira vez em 1647, foi baseada em Torrismondo de Tasso, tendo o autor feito pequenas alterações na estrutura.

Ligações externas
Antología de la literatura neohelénica, Volume 1 (em espanhol)
A history of modern Greek literature (em inglês)

Literatura da Grécia